Джоплин може да се отнася за:
 Джоплин, град в Мисури, Съединените щати
 Джанис Джоплин (1943-1970), американска певица
 Скот Джоплин (1868-1917), американски композитор